Peoria Rivermen ist der Name folgender Eishockeymannschaften:
 Peoria Rivermen, American Hockey League, 2005–2013
 Peoria Rivermen (ECHL), East Coast Hockey League, 1996–2005
 Peoria Rivermen (IHL), International Hockey League, 1984–1996
 Peoria Rivermen (SPHL), Southern Professional Hockey League, seit 2013